Il campionato di calcio di Primera División messicana 1952-1953 è stato il decimo campionato a livello professionistico del Messico. Cominciò il 20 luglio 1952 e si concluse il 21 dicembre dello stesso anno. Vide la vittoria finale del Tampico.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione del Messico 
      Retrocesso in Segunda División 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Verdetti Finali 
 Il Tampico-Madero Fútbol Club é campione del Messico.
 Il Club de Fútbol La Piedad retrocede in Segunda División.

Note

Voci correlate 
 Campionato messicano di calcio
 Primera División messicana
 Segunda División messicana 1952-1953
 Copa México 1952-1953

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1952
Calcio nel 1953
1952-1953